Limb Music — музыкальный лейбл, специализирующийся на выпуске музыки тяжёлых направлений.

Под лейблом выпущены альбомы следующих исполнителей:

Ссылки 
http://www.limb-music.de — официальный сайт лейбла

Лейблы звукозаписи Германии
Метал-лейблы